Тегетоф може бити:

 Вилхелм фон Тегетоф, аустријски адмирал из XIX века.
 Бојни бродови класе Тегетоф, класа аустроугарских бојних бродова, позната и као Вирибус Унитис.
 СМС Тегетоф, аустроугарски бојни брод из времена Првога светског рата.